Amurosaurus riabinini — вид птахотазових динозаврів підродини ламбеозаврових (Lambeosaurinae) родини гадрозаврових (Hadrosauridae). Динозавр існував наприкінці крейдового періоду (68 млн років тому) на території сучасної Азії.

Історія 

Скам'янілі рештки динозавра знайдено у 1984 році у відкладеннях формації Удурчуканській формації в межах міста Благовєщенськ Амурської області на Далекому Сході Росії. Виявлено численні кістки черепа та поскраніального скелета, що належать різним особинам. Родова назва походить Amurosaurus походить від річки Амур і грецького слова «sauros» («ящірка»). Видова назва riabinini дана на честь російського палеонтолога Анатолія Рябініна (1874—1942), який провів перші експедиції з розкопок решток динозаврів в Амурській області в 1916 і 1917 роках.

Опис 
Динозавр сягав до 8 метрів завдовжки та важив близько 3 т.

Філогенія 
Кладограма створена 2013 року на основі філогенічного аналізу Albert Prieto-Márquez, and colleagues.

Примітки 

Гадрозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 1991